Pallina – strumento della giocoleria
 Pallina – sport di squadra
 Pallina da hockey su prato – palla usata nell'hockey su prato
 Pallina da hockey su pista – palla usata nell'hockey su pista

Pagine correlate 

 Palla